El Tour del Charente Marítim femení (en francès Tour de Charente-Maritime féminin) és una competició ciclista per etapes de categoria femenina que es disputa per les carreteres del Charente Marítim (França). La cursa es creà el 2000.

Palmarès

Enllaços externs 
 Web oficial
 Palmarès a cyclebase.nl
 Palmarès a cyclisme-sport.fr

Competicions ciclistes franceses
Charente Marítim